W Rumunii
 Vârfurile – gmina w okręgu Arad
 Vârfurile – wieś w okręgu Arad, w gminie Vârfurile
 Vârfurile – wieś w okręgu Prahova, w gminie Valea Călugărească